Erik Palmkvist och liknande namn kan syfta på:

 Erik Palmqvist (omkring 1650–1676), svensk militär och tecknare
 Eric Palmquist (1908–1999), svensk illustratör och konstnär
 Eric Palmqvist (född 1970), svensk politiker och riksdagsledamot